Фундень () — комуна в Румунії, у повіті Келераш.
 Фундень () — село в Румунії, у повіті Келераш. Входить до складу комуни Фундень.
 Фундень () — комуна в Румунії, у повіті Галац.
 Фундень () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Секуєнь.
 Фундень () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Адміністративний центр комуни Зернешть.
 Фундень () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Гура-Вітіоарей.
 Фундень () — село в Румунії, у повіті Ілфов. Входить до складу комуни Доброєшть.